

Населені пункти

Манчестер — головне місто Північно-Західної Англії, а також так званого північно-західного району Англії

Манчестер — місто, штат Коннектикут
 Манчестер — місто, штат Джорджія
 Манчестер — місто, штат Айова
 Манчестер — місто, штат Канзас
 Манчестер — місто, штат Кентуккі
 Манчестер — місто, штат Мен
 Манчестер — місто, штат Меріленд
 Манчестер — місто, штат Міннесота
 Манчестер — місто, штат Міссурі
 Манчестер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Манчестер — місто, штат Нью-Йорк
 Манчестер — місто, штат Оклахома
 Манчестер — місто, штат Пенсільванія
 Манчестер — місто, штат Теннессі
 Манчестер — місто, штат Вермонт
 Манчестер — місто в окрузі Грін-Лейк, штат Вісконсин
 Манчестер — місто в окрузі Джексон, штат Вісконсин
 Манчестер — селище, штат Іллінойс
 Манчестер — селище, штат Мічиган
 Манчестер Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Манчестер — селище, штат Нью-Йорк
 Манчестер — селище, штат Огайо
 Манчестер Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Манчестер Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Манчестер — селище, штат Вермонт
 Манчестер — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Манчестер — переписна місцевість в окрузі Честерфілд, штат Вірджинія
 Манчестер — переписна місцевість, штат Вашингтон

Футбольні клуби 
 Манчестер Юнайтед
 Манчестер Сіті
 Юнайтед оф Манчестер

Див. також 
 Сіті оф Манчестер — багатофункціональний стадіон у Манчестері, Англія
 Великий Манчестер — церемоніальне метропольне графство в Англії